Saint-Firmin kan avse:

Saint-Firmin (biskopar), ett namn som flera biskopar vid katedralen Notre-Dame d'Amiens i Frankrike har burit

Platser i Frankrike

 Saint-Firmin (Hautes-Alpes)
 Saint-Firmin, Meurthe-et-Moselle
 Saint-Firmin, Nièvre
 Saint-Firmin, Saône-et-Loire